Ясній — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ясній Іван — український режисер, співавтор (з Ігорем Пелихом) програми «Галопом по Європах», співавтор (з Леонідом Кантером) фільму «Війна за свій рахунок» (2014),  «Добровольці Божої чоти» (2014).
 Ясній Петро Володимирович (1952) — вчений в галузі механіки деформівного твердого тіла, механіки руйнування, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Українські прізвища